Mary Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Mary Island (Western Australia),

Kanada 

 Mary Island, Nunavut, ö,

Kiribati 

 Kantonatollen, atoll, Phoenixöarna, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar